Als Spitzhelm bezeichnet man 

 eine bestimmte Form des Kopfschutzes, siehe Helm
 die Bauform des Daches eines Turmes, siehe Helm (Architektur)